Рондо (от ) — многозначный термин.

В культуре 
 Ро́ндо — музыкальная форма в западноевропейской музыке XVIII века (и позже).
 Рондо — стихотворная форма.
 Рондо́ — текстомузыкальная форма во Франции XIII—XV веков.
 Рондо-соната — музыкальная форма класса стабильных смешанных форм.
 «Рондо» — советская и российская рок-группа.

Фамилия 
 Рондо, Даниэль (род. 1948) — французский писатель, журналист и дипломат. Член Французской академии.
 Рондо, Джейн (в девичестве Гудвин; в других замужествах: Уорд и Вигор; 1699—1783) — английская писательница.
 Рондо, Клавдий (1695—1739) — английский резидент в России в 1728—1739 гг., автор исторических записок.
 Рондо, Роже (1920—1999) — французский велогонщик.
 Рондо, Рэджон (род. 1986) — американский баскетболист.
 Рондо, Хосе (1773—1844) — аргентинский и уругвайский военный и политический деятель.

Топоним 
 Рондо — город, расположенный в округе Ли (штат Арканзас, США).
  — остров. Самая северная территория Индонезии.
 Рондо (остров, Россия) — остров в Финском заливе Балтийского моря, к югу от входа в Выборгский залив.

Другое 
 Рондо — перо с тупым концом.
 Рондо — разновидность шрифта с закруглениями.

См. также 
 Рондон
 Вондо